Шарнин:

 Шарнин, Артур (род. 2000) — эстонский футболист.
 Шарнин, Михаил Павлович (1931—2004) — 1-й секретарь Нижнетагильского горкома КПСС (1972—1974).